Натуральне число 215
 215 рік до нашої ери
 215 рік нашої ери